Нарымская улица — название улиц в разных городах Сибири, названные по селу (ранее городу) Нарыму.

 Нарымская улица — улица в Новосибирске;
 Нарымская улица — улица в Томске.